

Sigle 
PNE, est un sigle qui peut signifier :
 Parti national écossais.
 Plan national pour l'environnement, en France.
 Polynucléaire éosinophile.
 Profondeur narcotique équivalente, utilisée en plongée sous-marine.

Code 
 Northeast Philadelphia Airport, en Pennsylvanie (aux États-Unis), selon la liste des codes AITA des aéroports.